Карл Вильгельм ( или ):

 Карл III Вильгельм (1679—1738) — маркграф Бадена.
 Карл Вильгельм (1815—1873) — немецкий дирижёр и композитор.
 Карл Вильгельм (1872—1935) — немецкий кинорежиссёр.
 Карл Вильгельм Фрейндлих (1803—1872), эстонский писатель, поэт, кистер, учитель.

Примечания